Schachzeitung steht für:
 Deutsche Schachzeitung
 Wiener Schachzeitung 
 Schweizerische Schachzeitung

Siehe auch:
 Schachblätter (Begriffsklärung)
 Schachzeitschrift